Ligueux (Dordogne)
Ligueux (Gironde)